Сергей Леонидович Кожанов (21 июля 1964, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, защитник, полузащитник и нападающий. Мастер спорта СССР (1986).

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Динамо» (Махачкала). В начале карьеры играл за клуб второй лиги «Динамо» (Махачкала) (1981—83). В 1983—87 годах играл за московское «Динамо», в составе которого стал серебряным призёром в 1986 году. Также в составе владикавказского «Спартака» занял второе место в чемпионате России 1992 года. В 1990-х играл в Одессе за команды КФК («Рыбак»). В 2009 играл в турнире ТДК от газеты «Спорт-Экспресс» за команду «Олимп» (Химки).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Краснознаменск»